Kingstone kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kingstone, Wormside, England, Herefordshire, 
 Kingstone, Somerset, England, 
 Kingstone, Staffordshire, England, 
 Kingstone, South Yorkshire – en ort i Barnsley, South Yorkshire, England
 Kingstone, Weston under Penyard – en ort i Weston under Penyard, Herefordshire, England
 Kingstone Winslow – en ort i Oxfordshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar